Indian Creek puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares:

Indian Creek, villa en el estado estadounidense de Illinois;
Indian Creek, villa en el estado estadounidense de Florida, o
Indian Creek Colony, asentamiento menonita en Belice.